portal – element architektoniczny
 Portal – czasopismo poświęcone grom fabularnym
 Portal – gra komputerowa/fikcja interaktywna z 1986
 Portal – gra komputerowa z 2007
 Portal – amerykańska grupa muzyczna
 Portal – wydawnictwo założone w 1999 w Gliwicach przez Ignacego Trzewiczka

 portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe dostępne z jednego adresu
 portal społecznościowy
 Portal ITV – kanał interaktywny Cyfrowego Polsatu
 portal przestrzenny – fikcyjna lub magiczna technologia przenosząca ciała z jednego miejsca w drugie
 Portal ślubny – portal w kościołach gotyckich przed którym dokonywano obrzędu zaślubin

Znane osoby o nazwisku Portal 
 Antoine Portal – francuski baron, doktor nauk medycznych, historyk
 Charles Portal – brytyjski marszałek Royal Air Force
 Gerald Portal – brytyjski dyplomata
 Louise Portal – kanadyjska aktorka, reżyser filmowa
 Michel Portal, francuski muzyk jazzowy, kompozytor, klarnecista, saksofonista
 Nicolas Portal – francuski zawodowy kolarz szosowy
 Sébastien Portal – francuski zawodowy kolarz szosowy

Geografia

Miejscowości 
 Portal – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Bulloch, w USA
 Portal – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke, w USA
 Fort Portal – miasto w Ugandzie

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
 Portal (ang. Portal Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke, w USA

Zobacz też 
 portale tematyczne na Wikipedii